Psy bezeichnet als Abkürzung

 mit Psychedelisch zusammenhängende Begriffe, vor allem psychedelische Musik:
Psychedelic Folk
Psytrance (Psychedelic Trance), eine Richtung elektronischer Musik
 Psychologie und damit Zusammenhängendes
 Psychiatrie und damit Zusammenhängendes

PSY steht für:

 den Künstlernamen des südkoreanischen Rappers Park Jae-sang, siehe Psy (Sänger)
 Flughafen Port Stanley auf den Falklandinseln als IATA-Code

Siehe auch: Psi

PSY